

Sigle 
 Titoli di Efficienza Energetica – incentivi per il risparmio energetico, detti anche certificati bianchi
 Trans Europ Express – rete di treni internazionali
 Transesophageal echocardiogram – ecocardiogramma trans-esofageo

Codici 
 TEE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Cheik Larbi Tebessi di Tébessa (Algeria)
 tee – codice ISO 639-3 della lingua tepehua di Huehuetla

Informatica 
 tee – comando Unix

Sport 
 Tee – nel curling, punto di incontro tra la central line e la tee line al centro della casa (house)
 Tee – nel golf, supporto per la pallina usato per il primo colpo, e per estensione il punto di partenza della buca

Altro 
 Tee – elemento a T di una tubazione
 Lingua tee (codice ISO 639-3 tkq)

Altri progetti